Дауделл () — английская фамилия. Известные носители:

 Дауделл, Забиан (род. 1984) — американский баскетболист.
 Дауделл, Чарли (1898—1987) — ирландский футболист
 Дауделл, Шанавия (род. 1987) — американская баскетболистка.